Bengt Eklund kan syfta på:

Bengt Eklund (musiker) (1944–2007), svensk trumpetare och professor
Bengt Eklund (skådespelare) (1925–1998), svensk skådespelare
Bengt Eklund (konstnär) (1916–1989), svensk konstnär